Кэзэнешть () — название нескольких населённых пунктов в Республике Молдова и Румынии
 Казанешты — село в Теленештском районе Молдавии.
 Кэзэнешть — город в румынском жудеце Яломица.